Municipio de Custer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Custer (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Custer (condado de Corson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Corson.
 Municipio de Custer (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Custer (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Custer (condado de Mitchell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Custer (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.
 Municipio de Custer (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Custer (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Custer (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Custer (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Custer (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.